Der Amerigol Latam Cup ist ein Turnier für Eishockeynationalmannschaften aus Nord- und Südamerika. Es gelangen Bewerbe für Herren und Damen sowie Nachwuchsteams (U16 und U12) zur Austragung.

Geschichte 
Nach Auslaufen des Pan-amerikanischen Eishockeyturniers, das zwischen 2014 und 2017 viermal in Mexiko-Stadt ausgetragen wurde, übernahm die in Florida ansässige Amerigol International Hockey Association die Ausrichtung eines Nachfolgebewerbs für auf dem amerikanischen Kontinent basierte Eishockey-Teams, die nicht an Weltmeisterschaften teilnehmen. Da der Bewerb nicht den üblichen Zulassungsregeln für Spieler folgt (so sind Gastspieler erlaubt und viele Spieler sind in den USA oder Kanada ansässig) und auch inoffizielle Auswahlteams zugelassen werden, sowie außerdem die Spielzeit verkürzt ist und auch die Punkteverteilung abweicht, ist er nicht offiziell von der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) anerkannt, wird von dieser aber prinzipiell unterstützt.

Es besteht zudem eine Partnerschaft mit dem NHL-Team der Florida Panthers, wodurch der Bewerb im Panthers IceDen in Coral Springs in Südflorida ausgetragen werden kann. Das erste Turnier fand dort vom 6. bis 8. September 2019 statt, das zweite (nach der Covid-bedingten Absage 2020) vom 14. bis 17. Oktober 2021, das dritte vom 14. bis 18. September 2022 (wobei 2022 vom 24. bis 27. März auch ein „Spring Classic“ ausgetragen wurde).

Die bisherigen Ausgaben wurden bei den Herren von Jamaika (2019), Kolumbien (2021) und Puerto Rico (2022) gewonnen, bei den Damen von Argentinien (2019), Puerto Rico (2021) und den Mexico „Warriors“ (2022).

Austragung 2019

Herren-Turnier 
An der Premiere des Herren-Turniers nahmen insgesamt 13 Teams aus 9 Ländern teil, die in zwei Divisionen eingeteilt wurden. Dabei hatten Teams aus Jamaika, Venezuela und Puerto Rico einen ersten internationalen Auftritt, außerdem nahm eine Auswahl der Falkland-Inseln teil (offiziell als „Weltauswahl“). Am Ende gewann Jamaika durch einen 4:2-Finalsieg gegen Kolumbien das Turnier, Dritter wurde eine mexikanische Auswahl. Die „Weltauswahl“ gewinnt durch einen 6:2-Finalsieg gegen Puerto Rico die Division 2.

Division 1 
Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Viertelfinale

Semifinale

Spiel um den 3. Platz

Finale

Division 2 
Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Viertelfinale

Semifinale

Spiel um den 3. Platz

Finale

Damen-Turnier 
An der Premiere des Damen-Turniers nahmen insgesamt 4 Teams aus 4 Ländern teil. Am Ende gewann Argentinien durch einen 4:2-Finalsieg gegen Kolumbien das Turnier, Dritter wurde eine mexikanische Auswahl.

Vorrundenspiele

Vorrundentabelle

Spiel um den 3. Platz

Finale

Austragung 2020 
Die für Herbst 2020 geplante zweite Auflage des Turniers musste aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt werden.

Austragung 2021

Herren-Turnier 
An der tatsächlichen zweiten Auflage des Herren-Turniers nahmen insgesamt 15 Teams aus 9 Ländern teil, die wiederum in 2 Divisionen eingeteilt wurden, darunter allein drei mexikanische Auswahlteams sowie ein Auswahl von Spielern aus zentralamerikanischen Ländern. Während Titelverteidiger Jamaika nicht mehr genannt hatte, wurden Puerto Rico und der Libanon (das Team besteht größtenteils aus in Kanada beheimateten Spielern) in die Division 1 aufgenommen, Chile und Brasilien dafür in die Division 2 versetzt. Am Ende gewann Kolumbien durch einen 5:1-Finalsieg gegen Puerto Rico das Turnier, Dritter wurde der Libanon. Die Division 2 gewann Brasilien durch einen 8:2-Finalsieg gegen das B-Team des Libanon.

Division 1 
Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Viertelfinale

Semifinale

Spiel um den 5. Platz

Spiel um den 3. Platz

Finale

Division 2 
Vorrundenspiele

Vorrundentabelle

Spiel um den 3. Platz

Finale

Damen-Turnier 
An der zweiten Auflage des Damen-Turniers nahmen insgesamt 5 Teams aus 5 Ländern teil. Während Titelverteidiger Argentinien sowie Brasilien nicht mehr genannt hatten, erlebten Teams aus Chile, Puerto Rico und dem Libanon ihre ersten internationalen Auftritte. Am Ende gewann Puerto Rico durch einen 2:0-Finalsieg gegen Kolumbien das Turnier, Dritter wurde erneut eine mexikanische Auswahl.

Vorrundenspiele

Vorrundentabelle

Spiel um den 3. Platz

Finale

Austragung 2022

Herren-Turnier 
An der dritten Auflage des Herren-Turniers nahmen insgesamt 18 Teams aus 10 Ländern teil, die wiederum in 2 Divisionen eingeteilt wurden, darunter wiederum drei mexikanische Auswahlteams sowie ein Auswahl von Spielern aus zentralamerikanischen Ländern und wie schon 2019 eine Auswahl der Falkland-Inseln (wieder offiziell als „Weltauswahl“). Brasilien spielte als Aufsteiger in der Division 1, Venezuela dafür als Absteiger in der Division 2. Am Ende gewann Puerto Rico durch einen 4:3-Finalsieg gegen Argentinien das Turnier, Dritter wurde eine mexikanische Auswahl. Die Division 2 gewannen die „Egypt Pharaohs“ (die inoffizielle Nationalmannschaft Ägyptens) durch einen 3:0-Finalsieg gegen die „Stars of Israel“ (eine inoffizielle israelische Auswahl).

Division 1 
Vorrundenspiele

Vorrundentabelle

Spiel um den 3. Platz
Finale

Division 2 
Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Viertelfinale

Semifinale

Platzierungsspiele 7–12

Finale

Spring Classic 
2022 wurde erstmals im Frühjahr auch ein „Spring Classic“ ausgetragen, aus dem Argentinien durch einen 6:3-Finalsieg gegen Puerto Rico als Sieger hervorging. Dieses Turnier wurde nicht in Florida, sondern in Dallas im Children's Health StarCenter ausgetragen, einer Anlage des NHL-Teams Dallas Stars.

Vorrundenspiele

Vorrundentabelle

Semifinale

Finale

Damen-Turnier 
An der dritten Auflage des Damen-Turniers nahmen erneut insgesamt 5 Teams aus 5 Ländern teil. Argentinien, Sieger von 2019, nahm wieder teil, während das Team des Libanon nicht mehr dabei war. Am Ende gewann das Team der Mexico Warriors (nicht identisch mit der mexikanischen Nationalmannschaft) durch einen 9:3-Finalsieg gegen Chile das Turnier.

Vorrundenspiele

Vorrundentabelle

Semifinale

Finale

Weblinks 
 Official Site of the Amerigol Latam Cup (englisch)

Einzelnachweise 

Fraueneishockeyturnier
Erstveranstaltung 2019
Eishockeywettbewerb in Amerika